Индекс социального прогресса () измеряет благосостояние общества через социальные и экологические факторы, вместо экономических, то есть, выходя «за рамки ВВП». Авторы, в свою очередь, опираются в свох наблюдениях на такие критерии как благополучие, равенство, инклюзивность, стабильность, личную свободу и безопасность. Исследования публикуются американской некоммерческой организацией Social Progress Imperative, которые выпускаются на основе трудов трёх известных мировых экономистов — Амартии Сена, Дугласа Норта и Джозефа Стиглица.

Проект стартовал в 2010 году, когда группа ученых и бизнес-лидеров стремилась разработать более точную оценку уровня развития страны и, соответственно, лучше понять ее приоритеты в области развития. Под техническим руководством профессоров Майкла Портера из Гарвардской школы бизнеса и Скотта Штерна из МТИ она основала Social Progress Imperative и в 2013 году запустила «бета-версию» индекса социального прогресса, для измерения всеобъямляющего набора компонентов социальной и экологической эффективности и совмещения их в общие рамки.

11 июля того же года, на шестом Министерском форуме развития в ООН Портер обсудил идею данного проекта.

Методология 
Исследования опираются на три главных параметра:
 Базовые человеческие потребности — это питание и здравоохранение; доступность к воде и санитария; жильё; личная безопасность.
 Критерии благополучия — это состояние здоровья, качество окружающей среды, доступность к базовым знаниям; информациям и коммуникациям.
 Возможности — это права человека, его личная свобода и выбор; инклюзивность (имеется ввиду дискриминация/защита разного рода меньшинств), а также доступность к высшему образованию.
Если взять это всё во едино, то можно охватить широкий спектр взаимосвязанных факторов, выявленных в научной литературе и практическом опыте, как залог социального прогресса в будущем.

Рейтинг стран по индексу социального прогресса, 2022 г

Очень высокий уровень

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Очень низкий уровень

Самый низкий уровень

Страны, не вошедшие в список

Некоторые страны и территории не были включены в рейтинг из-за нехватки данных для их оценки. Также не были включены карликовые государства.

Критика
В марте 2016 года онлайн-опрос интернет-пользователей, что просматривали официальный сайт Social Progress Index, при выборке 617 респондентов (примерно четверть из англоязычных стран, 20% - испаноговорящие, около 14% - страны ЕС, а также резиденты из Египта, России и Турции) выявил, что несмотря на высокий бал (8.4 из 10) оценки полезности индекса социального прогресса, 34% из опрашиваемых выделили следующие его недостатки, которые, как им показалось, были не отражены: загрязнение окружающей среды, энергопотребление, конкретные проблемы в области здравоохранения, уровень занятости населения, неравенство доходов, гендерное неравенство и коррупция. Кроме того, 11% респондентов посчитали, что индекс слишком субъективен и/или дает «западный» взгляд на мир.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рейтинги
Индексы
Сравнительные списки стран
Социология